Andros (otok), otok u Grčkoj
 Andros, Bahami, otok na Bahamima, Atlantski ocean